

W Polsce 
 Raszków – miasto w woj. wielkopolskim, w pow. ostrowskim, w gminie Raszków
 Raszków – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. kłodzkim, w gminie Radków 
 Raszków – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Słupia
 Raszków – dawna gromada w powiecie jędrzejowskim
 Raszków – dawna gromada w powiecie ostrowskim

Miejscowości w Mołdawii i na Ukrainie 
 Raszków (Raşcov) – miasto w Mołdawii
 Raszkiw – wieś na Ukrainie, w obwodzie czerniowieckim, w rejonie chocimskim
 Raszków – wieś na Ukrainie, w obwodzie iwanofrankiwskim, w  rejonie horodeńskim